Clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de vară din 2000 este o listă cu toate țările care au cucerit medalii la Jocurile Olimpice de vară din 2000 de la Sydney, în perioada 15 septembrie–1 octombrie. 10.651 atleți din 199 de țări au participat.

Tabelul medaliilor 
Ordinea țărilor din acest tabel este în conformitate cu regulile oficiale publicate în convenția COI și cu informațiile oferite de către Comitetul Olimpic Internațional. Așadar, primele țări sunt luate în ordinea numărului de medalii de aur. Apoi, sunt luate în considerare medaliile de argint, iar mai apoi cele de bronz. Dacă scorul este egal, țările sunt ordonate alfabetic.

Pentru a sorta acest tabel după o anumită coloană, apăsați pe iconița  de lângă titlul coloanei.
Legendă
 Țara gazdă
 România
 Republica Moldova

Referințe
  2000 Sydney Summer Games  pe Sports Reference

Clasamentul pe medalii
2000